Чернушка желёзистая () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в горном Туркменистане. Эндемик.

Растёт в садах.

Ботаническое описание 
Стебель зелёный, высотой 20—40 см, маловетвистый, прямой, ребристый.

Листья перисто-рассечённые на ланцетно-линейные дольки.

Чашелистики мелкие, бледно-синие, длиной до 8—9 мм, продолговатыо-треугольные или обратнояйцевидно-треугольные.

Плод — листовка, в числе 5—9, вздутые, на спинке округлые, слегка килевидные. Семена яйцевидно-трёхгранные, почти гладкие.

Классификация

Таксономия 
Вид Чернушка желёзистая входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Лютиковые
Флора Азии